Burne Hogarth (1911-1996) – fumettista statunitense
 Steve Hogarth (n.1959) – cantante e tastierista britannico
 William Hogarth (1697-1764) – pittore, incisore e autore di stampe satiriche inglese